El lecho de un glaciar es el cauce constituido por el fondo de un valle glaciar y la parte inferior de sus vertientes por el cual ha discurrido en otro tiempo o discurre actualmente la lengua de un glaciar. 

Los lechos de los glaciares pueden haber sido excavados (si se trata de un terreno homogéneo) según una de las dos formas siguientes: los pequeños glaciares modelan un lecho de sección parabólica cuya anchura es más de tres veces superior a la profundidad de su parte mediana; o bien, los glaciares importantes excavan una artesa, valle en forma de U, con la parte mediana del fondo casi llana.

Glaciares